Hundt steht für:
 Hundt (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ritter Hundt, legendäre Figur aus dem Adelsgeschlecht Hundt von Saulheim

Hundt ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Hundt zu Kirchberg, oberpfälzerisches Adelsgeschlecht
 Hundt zu Lautterbach, bayerisches Adelsgeschlecht
 Hundt von Wenkheim (Hundt von Wenckheim), fränkisches Adelsgeschlecht, siehe Hund von Wenkheim

Siehe auch:
 Hund (Begriffsklärung)
 Hunt (Begriffsklärung)